David Stierncrona kan syfta på:

 David Stierncrona (1715–1784)
 David Stierncrona (1754–1817)

Se även 
 David Henrik Stierncrona
 David Erik Stierncrona
 David Algernon Stierncrona